Snijder ist der Familienname folgender Personen:
	
 Geerto Snijder (1896–1992), niederländischer Archäologe und Kollaborateur
 Mik Snijder (* 1931), niederländischer Radrennfahrer